Julius Petersen kan henvise til flere personer:

 Julius Petersen (matematiker) (1839-1910) – dansk matematiker, professor ved Københavns Universitet (fulde navn: Peter Christian Julius Petersen)
 Julius Petersen (læge) (1840-1912) – dansk læge og medicinalhistoriker (fulde navn: Jacob Julius Petersen)
 Julius Petersen (maler) (1851-1911) - dansk maler
 Julius Petersen (kemiker) (1865-1931) – dansk kemiker, professor ved Københavns Universitet (fulde navn: Julius Christian Petersen)

Se også 

 Julius Magnus Petersen